Mimoso do Sul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mimoso do Sul (ort), Espírito Santo, 
 Mimoso do Sul (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar